16. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 28 sierpnia - 4 września 2005 roku w Livigno we Włoszech.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  
 Wyniki trialu na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2005 w kolarstwie
2005 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech